Zandpoel (natuurgebied) (Fries: Sânpoel) bij Wijckel
Tjasker Zandpoel, een paaltjasker in dit natuurgebied